

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kukówka – część wsi Dąbrowa Szlachecka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Kukówka – część wsi Kamienicki Młyn w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Kukówka – część wsi Niesiołowice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Kukówka – osada wsi Kobylasz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia

Inne 
 Kukówka – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim

Zobacz też 
 Kuków, Kukówko